Toponímia:
 San Bernardino (ciutat de Califòrnia), ciutat i seu del Comtat de San Bernardino a Califòrnia, Estats Units d'Amèrica 
 San Bernardino Mountains, serralada de muntanyes de Southern Califòrnia als Estats Units 
 Coll de San Bernardino, port de muntanya als Alps Suïssos 
 Comtat de San Bernardino, comtat al sud-est de l'estat estatunidenc de Califòrnia
 Riu San Bernardino, riu tributari del riu Bavispe als Estats Units, que neix a l'extrem sud-est del Comtat de Cochise, a l'estat d'Arizona 
 Miscel·lània:
 Matança de San Bernardino, assalt armat esdevingut el 2015 a l'Inland Regional Center de San Bernardino, a Califòrnia
 Retaule de San Bernardino, obra del Greco